Teufelswiese heißen folgende geographischen Objekte:

 Teufelswiese (Wipperfürth), Ort in Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Teufelswiese (Gemeinde Gablitz), Ort bei Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich